Несколько кораблей Королевского Канадского флота носили имя HMCS Athabaskan:

 HMCS Athabaskan (G07)) (I) — эскадренный миноносец типа «Трайбл». Спущен в 1941 году, 29 апреля 1944 года потоплен в Ла-Манше.
 HMCS Athabaskan (R79) (II) — эскадренный миноносец того же типа, что и предыдущий. Спущен в 1945 году. Продан на слом в 1969 году.
 HMCS Athabaskan (DDH 282) (III) — эскадренный миноносец типа «Ирокез». Спущен на воду в 1970 году. По состоянию на апрель 2012 года находился в строю.